Ґміна Жґув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Жґув (Конінський повіт) — сільська ґміна у Великопольському воєводстві
 Ґміна Жґув (Лодзький-Східний повіт) — місько-сільська ґміна у Лодзинському воєводстві